Bruno Bayen (1950-2016), écrivain et metteur en scène français  ;
 Maurice Bayen (1902-1974), physicien français ;
 Pierre Bayen (1725-1798), chimiste et pharmacien militaire français.

Voir aussi 
 Rue Bayen à Paris.
 Bayenne, une préparation culinaire.